Oroquieta hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares
Oroquieta (Filipinas), ciudad filipina, capital de la provincia de Misamis Occidental.

En España
Oroquieta (Navarra), localidad de la Comunidad Foral de Navarra perteneciente al municipio de Basaburúa.
Oroquieta-Erviti, concejo de la Comunidad Foral de Navarra perteneciente al municipio de Basaburúa Mayor.
Oroquieta (Madrid), también llamado "Colonia Lucentum", es un barrio del distrito de Villaverde en Madrid.

Además
Club Deportivo Oroquieta Villaverde, equipo de fútbol femenino de Madrid.
Marquesado de Oroquieta